Slovenija:

 Češnjice (Sevnica, Slovenija), naselje u općini Sevnica 
 Češnjice (Lukovica, Slovenija), naselje u općini Lukovica 
 Češnjice pri Trebelnem, naselje u općini Mokronog-Trebelno 
 Češnjice pri Moravčah, naselje u općini Moravče 
 Češnjice v Tuhinju, naselje u općini Kamnik 
 Češnjice pri Zagradcu, naselje u općini Ivančna Gorica